Альбаре́до ():
 Альбаредо-Арнабольди — коммуна в провинции Павия итальянского региона Ломбардия.
 Альбаредо-д’Адидже — коммуна в провинции Верона итальянского региона Венеция.
 Альбаредо-пер-Сан-Марко — коммуна в провинции Сондрио итальянского региона Ломбардия.

См. также 
 Альбареда